Klippdasse kan syfta på:

Klippdasse – tidigare namn på en däggdjursart i familjen hyraxar, se Klipphyrax
Klippdassar (Mumindalen) – varelser som lever i gångar i Mumindalen